

Musica 
 Rock Bottom – album di Robert Wyatt del 1974
 Rock Bottom – album di Dave Davies del 2000
 Rock Bottom – singolo di Hailee Steinfeld del 2016
 Rock Bottom – singolo di Grandson del 2019
Rock Bottom – singolo di Eminem 1999

Wrestling 
 Rock Bottom – mossa di wrestling, finisher di The Rock
 Rock Bottom: In Your House – pay-per-view della serie WWF In Your House

Altro 
 Rock Bottom - città sottomarina apparsa nell'omonimo episodio di SpongeBob